Шаровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Шаровская волость (Севский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии, Севский уезд
 Шаровская волость (Проскуровский уезд) — в составе Подольской губернии, Проскуровский уезд
 Шаровская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии, Старобельский уезд